Penthilos () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Penthilos (Sohn des Orestes), mit Erigone, Tochter des Aigisthos
 Penthilos (Sohn des Periklymenos), Sohn des neleiden Periklymenos und Vater des Boros